Dorotea o Doroslava (en búlgaro: Доротея Българска, bosnio: Doroteja Vidinska) fue una princesa búlgara y la primera reina de Bosnia como esposa del rey Tvrtko I de Bosnia.

Dorotea fue la hija de Iván Esratsimir, que fue emperador (zar) de Bulgaria en Vidin de 1356 a 1397 y su esposa Ana de Valaquia. A través de su padre, Dorotea fue una nieta del zar Iván Alejandro y su primera esposa Teodora de Valaquia. La madre de Dorotea fue la hija del príncipe Nicolás Alejandro de Valaquia. 

En 1365 el Zarato de Vidin fue atacado repentinamente por el rey húngaro Luis I de Anjou, que capturó Vidin después de un mes de largo asedio. Dorotea y su familia permanecieron en cautiverio húngaro durante cuatro años y vivieron en la fortaleza de Humnik en Croacia. Durante su cautiverio, la familia se vio obligado a renunciar a la ortodoxia y convertirse al catolicismo. Dorotea no volvió a Bulgaria. En Hungría Dorotea se convirtió en dama de compañía de reina húngara Isabel de Bosnia. 

En diciembre de 1374 Dorotea se casó con el ban Tvrtko I de Bosnia. El matrimonio fue arreglado por Luis I de Anjou.

En 1377 Tvrtko I de Bosnia asumió el título de rey de Bosnia y Dorotea se convirtió en la primera reina consorte de Bosnia. 

La reina Dorotea murió antes de 1390, sin haber dejado hijos ni hijas conocidos. Su marido planeaba casarse de nuevo, esta vez con un miembro de la casa de Habsburgo, pero murió en 1391.

Genealogía

Referencias

Enlaces externos 
Istorijska biblioteka: Doroteja Vidinska(serbio)

Reinas de Bosnia
Reinas consortes del siglo XIV

Nobles de Bulgaria del siglo XIV

Dinastía Esratsimir
Nacidos en Vidin
Búlgaras del siglo XIV